Velika nagrada Nizozemske 1968 je bila peta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1968. Odvijala se je 23. junija 1968.

Rezultati

Kvalifikacije

|-
! 1
| 9
|  Chris Amon
| Ferrari
| 1:23,54
|align="center"| —
|-
! 2
| 6
|  Jochen Rindt
| Brabham-Repco
| 1:23,70
| +0,16
|-
! 3
| 3
|  Graham Hill
| Lotus-Ford
| 1:23,84
| +0,30
|-
! 4
| 5
|  Jack Brabham
| Brabham-Repco
| 1:23,90
| +0,36
|-
! 5
| 8
|  Jackie Stewart
| Matra-Ford
| 1:24,41
| +0,87
|-
! 6
| 10
|  Jacky Ickx
| Ferrari
| 1:24,42
| +0,88
|-
! 7
| 1
|  Denny Hulme
| McLaren-Ford
| 1:24,45
| +0,91
|-
! 8
| 2
|  Bruce McLaren
| McLaren-Ford
| 1:24,58
| +1,04
|-
! 9
| 7
|  John Surtees
| Honda
| 1:25,22
| +1,68
|-
! 10
| 4
|  Jackie Oliver
| Lotus-Ford
| 1:25,48
| +1,94
|-
! 11
| 15
|  Pedro Rodríguez
| BRM
| 1:25,51
| +1,97
|-
! 12
| 18
|  Dan Gurney
| Brabham-Repco
| 1:25,79 
| +2,25
|-
! 13
| 21
|  Jo Siffert
| Lotus-Ford
| 1:25,86
| +2,32
|-
! 14
| 20
|  Piers Courage
| BRM
| 1:26,07
| +2,53
|-
! 15
| 16
|  Richard Attwood
| BRM
| 1:26,72
| +3,18
|-
! 16
| 17
|  Jean-Pierre Beltoise
| Matra
| 1:26,76
| +3,22
|-
! 17
| 22
|  Silvio Moser
| Brabham-Repco
| 1:28,29
| +4,75
|-
! 18
| 14
|  Lucien Bianchi
| Cooper-BRM
| 1:28,31
| +4,77
|-
! 19
| 19
|  Jo Bonnier
| McLaren-BRM
| 1:28,43
| +4,89
|}

Dirka 

|-
! 1
| 8
|  Jackie Stewart
| Matra-Ford
| 90
| 2:46:11,20
| 5
| 9
|-
! 2
| 17
|  Jean-Pierre Beltoise
| Matra
| 90
| + 1:33,93
| 16
| 6
|-
! 3
| 15
|  Pedro Rodriguez
| BRM
| 89
| +1 krog
| 11
| 4
|-
! 4
| 10
|  Jacky Ickx
| Ferrari
| 88
| +2 kroga
| 6
| 3
|-
! 5
| 22
|  Silvio Moser
| Brabham-Repco
| 87
| +3 krogi
| 7
| 2
|-
! 6
| 9
|  Chris Amon
| Ferrari
| 85
| +5 krogov
| 1
| 1
|-
! 7
| 16
|  Richard Attwood
| BRM
| 85
| +5 krogov
| 15
|  
|-
! 8
| 19
|  Jo Bonnier
| McLaren-BRM
| 82
| +8 krogov
| 19
|  
|-
! 9
| 3
|  Graham Hill
| Lotus-Ford
| 81
| Trčenje
| 3
|  
|-
! NC
| 4
|  Jackie Oliver
| Lotus-Ford
| 80
| +10 krogov
| 10
|  
|-
! Ods
| 18
|  Dan Gurney
| Brabham-Repco
| 63
| Pedal za plin
| 12
|  
|-
! Ods
| 21
|  Jo Siffert
| Lotus-Ford
| 55
| Menjalnik
| 13
|  
|-
! Ods
| 7
|  John Surtees
| Honda
| 50
| Alternator
| 9
|  
|-
! Ods
| 20
|  Piers Courage
| BRM
| 50
| Zavrten
| 14
|  
|-
! Ods
| 6
|  Jochen Rindt
| Brabham-Repco
| 39
| Vžig
| 2
|  
|-
! Ods
| 5
|  Jack Brabham
| Brabham-Repco
| 22
| Zavrten
| 4
|  
|-
! Ods
| 2
|  Bruce McLaren
| McLaren-Ford
| 19
| Trčenje
| 8
|  
|-
! Ods
| 1
|  Denny Hulme
| McLaren-Ford
| 10
| Vžig
| 7
|  
|-
! Ods
| 14
|  Lucien Bianchi
| Cooper-BRM
| 9
| Trčenje
| 18
|  
|}

Viri 

 Rezultati na uradni strani Formule 1

Formula 1 sezona 1968
1968